Сезон 1988/89 стал для «Манчестер Юнайтед» 87-м сезоном в Футбольной лиге и 14-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Несмотря на то, что предыдущий сезон «Юнайтед» завершил на 2-м месте в чемпионате, команда не была допущена к участию в Кубке УЕФА из-за дисквалификации английских клубов, наложенной УЕФА после Эйзельской трагедии (после которой из-за действий болельщиков «Ливерпуля» санкции подверглись все английские клубы).

Валлийский нападающий Марк Хьюз, покинувший команду в 1986 году и успевший после этого поиграть за «Барселону» и «Баварию», вернулся в «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона, и в итоге стал лучшим бомбардиром команды (наряду с Брайаном Макклером), а также был признан лучшим игроком года по версии футболистов ПФА.

Также в команду перешёл шотландский вратарь Джим Лейтон, с которым Алекс Фергюсон ранее работал в «Абердине». Он пропустил только 35 мячей в 38 матчах чемпионата, проведя при этом 15 «сухих» матчей. По ходу сезона в «Юнайтед» также перешли защитник Мэл Донахи из «Лутон Таун» и вингер Ралф Милн из «Бристоль Сити». Это был последний сезон в клубе для Гордона Стракана, который покинул команду в марте. По окончании сезона «Юнайтед» покинули также Норман Уайтсайд и Пол Макграт, а Реми Мозес вынужден был завершить карьеру из-за травмы.

«Юнайтед» завершил сезон на 11-м месте в чемпионате.

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Трофей столетия Футбольной лиги

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1988/89 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1988-1989
Манчестер Юнайтед